Henry Stafford kan syfta på:

* Henry Stafford, 2:e hertig av Buckingham (1455-1483), engelsk ädling
 Henry Stafford, 1:e baron Stafford (1501-1563), engelsk ädling
 Henry Stafford, 2:e baron Stafford (död 1566), engelsk ädling
 Henry Stafford, 1:e earl av Wiltshire (1479-1533), engelsk ädling
 Sir Henry Stafford (omkring 1425-1471), engelsk ädling